Vitina kan syfta på:

Geografi

Bosnien och Hercegovina 

 Vitina (ort), Federationen Bosnien och Hercegovina,

Kosovo 

 Komuna e Vitisë, kommun, 
 Vitina (kommunhuvudort),